Андрей Плетнёв:
 Плетнёв, Андрей Васильевич (род. 1988) — мастер спорта по спортивному туризму, скалолаз, альпинист.
 Плетнёв, Андрей Владимирович (род. 1971) — российский футболист и тренер.